«Панджшер» (тадж. Панҷшер — Пять львов) — таджикистанский футбольный клуб из города Балх, представляющий также район Джалолиддина Балхи. Участник Высшей лиги чемпионата Таджикистана.

Названия 
 1973 — «Труд».
 1984—1987 — «Мехнат».
 1994—1995 — «Динамо».
 1996 — «Мехнат».
 1997 — «СКА-Панджшер».
 1998—2003 — «Панджшер».
 2005 — «Мехнат».
 2009 — «Панджшер».
 2011 — «Руми».
 2012— — «Панджшер».

История 
Клуб в Колхозабаде был основан в 1973 году под названием «Труд», в советское время выступал в соревнованиях коллективов физкультуры.

В 1997 году дебютировал в Высшей лиге чемпионата Таджикистана под названием СКА-«Панджшер». По некоторым сведениям, клуб получил место в элите в результате объединения с командой СКА, игравшей в Высшей лиге в 1995-1996 годах.

В 1998-2003 годах бессменно выступал в чемпионате под названием «Панджшер». В 2001 году завоевал серебряные медали, но это был единственный значимый успех клуба (в остальных сезонах он занимал места в середине или нижней половине таблицы).

После сезона-2003 «Панджшер» покинул Высшую лигу, играя в Первой лиге в 2005, 2009 и с 2011 года. В 2012 году клуб одержал победу в душанбинской зоне Первой лиги и заслужил право вновь играть на высшем уровне.

Однако в 2013 году «Панджшер» провёл в Высшей лиге лишь 5 матчей, в которых набрал 1 очко, после чего отказался от участия в чемпионате. В 2014 году клуб снова участвовал в турнире Первой лиги.

В 2015 году руминский «Панджшер» официально перешёл на новый логотип, который пришел на смену эмблеме, разработанной в 1973 году.

Главный элемент логотипа — 5 львов — остался прежним, претерпев лишь незначительные изменения. Однако фанаты «бело-красных» новую эмблему не очень признают.

Как сообщал тренер клуба Бахтиер Хакимов, новый логотип представляет собой стилизованное изображение львов, выполненное в цветах руминского клуба. В эмблему заключены изображения 5 львов (прозвище), название команды, название города и год основания клуба.

Со второго круга «Панджшер» выступал с новой символикой. Также в соответствии с новым логотипом был разработан фирменный стиль клуба. Автором логотипа стал Аверин Антон , проживающий в России (Ярославская область, город Гаврилов-Ям).

Клубные цвета

Стадион 

Домашняя арена футбольного клуба «Панджшер» — стадион имени Уктама Маматова (Хатлонская область, район Джалолиддина Балхи, улица Советская), который вмещает 5000 зрителей. Он был построен в 1974 году. В данный момент идет ремонт (по состоянию на 2015 год), дата его окончания пока не известна.

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата Таджикистана: 2001.
  Победитель Первой лиги чемпионата Таджикистана: 2012, 2016.
 
  Бронзовый призер Кубка ФФТ-2018.

Тренерский штаб

Текущий состав 
 Куайе Годсон Равшан Азизов
   Абдулатиф Тоджиахмедов
   Алишери Хотам 
   Алишер Салимов
   Хушвахт Миров 
   Нуъмон Зокиров 
   Саидакбар Юнусов 
   Курбон Шералиев 
   Сорбон Авгонов 
   Махмуд Гаюров
   Шавкат Худойназаров
   Мунир Давлатмамадов
   Эйя Эдвард

Состав 
 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"
 

 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 

  Алишер Додов
  Каримов Сафарали
  Акбаров Джамшед
  Зардиев Джамолиддин

Трансферы-2017

Пришли

Примечания

Ссылки 
 Твиттер 
 Группа Вконтакте
 Панджшер. footballtop.ru 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы Таджикистана